Puchar Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1981 odbył się w dniach 6-16 listopada 1981 w Osace w Japonii.

Uczestnicy 
  jako gospodarz pucharu świata.

Wyniki 

|}

Tabela 

|}

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki 

Puchar Świata w piłce siatkowej